Pecka je lahko:
 Pecka, Bosna in Hercegovina
 Pecka, Hrvaška
 Pecka, Srbija